Vox populi, vox Dei. Latijnse uitdrukking. De stem van het volk is de stem van God.

 Stem van het volk, interviewtechniek, afgekort tot voxpop.
 Vox populi (film), Nederlandse film (2008)